«Ребелс» (; ) — название ряда спортивных команд.

Американский футбол 
 «» — клуб Германской футбольной лиги.
 «» — израильский клуб, победитель Израбоула (2011, 2015, 2016).
 «» — клуб Польской футбольной лиги.
 «» — датский клуб, выступавший в Национальной лиге.

Баскетбол 
 «» — клуб Баскетбольной ассоциации Америки (1946—1947).
 «Оле Мисс Ребелс» — клуб Университета Миссиссипи.
 «» — клуб-победитель чемпионата Великобритании среди женщин (2001, 2005—2006, 2008).

Нетбол 
 «» — новозеландский клуб, выступавший в Кубке Национального банка (1998—2007).

Регби 
 «Мельбурн Ребелс» — клуб, выступающий в турнире «Супер Регби».

Спидвей 
 «» — бывший лондонский клуб, чемпион Британской лиги (1977).

Футбол 
 «» — клуб, выступающий в чемпионате Сент-Люсии.
 «» — клуб, выступающий в чемпионате Британских Виргинских Островов.